Als Fade (englisch fade) bezeichnet man eine Blende – einerseits im Tonbereich (Audio), andererseits im Bildbereich (Video).

Es gibt drei verschiedene Arten von Fades:
 Einblendung
 Audio: Beim „Fade-in“ wird der Lautstärkepegel angehoben.
 Video: Aufblende (engl. fade-in), siehe Auf- und Abblenden
 Ausblendung
 Audio: Beim „Fadeout“ wird die Lautstärke abgesenkt.
 Video: Abblende (engl. fade-out), siehe Auf- und Abblenden
 Überblendung (Kombination von Ausblendung und Einblendung)
 Audio: Ein „Crossfade“ ist das Übergleiten von einem Klangbild (z. B. ein Lied) in ein anderes. Diese Methode wird zum Beispiel bei Musiktiteln in Diskotheken angewendet.
 Video: siehe Überblendung (Film)

Siehe auch 
 Überblendung (Film), Übergang von einer Einstellung zu einer anderen
 Überblendung (Filmprojektion), Wechsel des Projektors im Kino

Literatur 
 Thomas Görne: Tontechnik. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München u. a. 2006, ISBN 3-446-40198-9.
 Hubert Henle: Das Tonstudio Handbuch. Praktische Einführung in die professionelle Aufnahmetechnik. 5., komplett überarbeitete Auflage. Carstensen, München 2001, ISBN 3-910098-19-3.

Weblinks 

Elektroakustik
Musikproduktion
Tonbearbeitung